Адольф Виклунд () — шведские имя и фамилия. Может означать:
 Виклунд, Адольф (1879—1950) — шведский композитор.
 Виклунд, Адольф (1921—1970) — шведский биатлонист, первый в истории чемпион мира по биатлону.